Иван Коробов:
 Коробов, Иван Григорьевич (1882—1952) — украинский советский металлург. 
 Коробов, Иван Кузьмич (1700/1701—1747) — русский архитектор и реставратор.